Blejani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Blejani (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Blejani (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea